Superior kan syfta på

 Superior (anatomi) – en anatomisk lägesbeskrivning
 Superior, Iowa – en ort i den amerikanska delstaten Iowa
 Superior, Montana – en ort i den amerikanska delstaten Montana
 Superior, West Virginia – en ort i McDowell County, West Virginia
 Superior, Wisconsin – en stad i den amerikanska delstaten Wisconsin
 Mother superior – en föreståndarinna för vissa ordnars nunnekloster, se abbedissa

Se även 
 Ordensgeneral